Versorgungssicherheit ist die langfristige, stetige Sicherung der Grundbedürfnisse der Menschen. Hierzu zählen unter anderem:

 Energiesicherheit, die kurz- wie langfristige Versorgungssicherheit mit Energie
 Versorgungssicherheit (Wasser), die Versorgungssicherheit mit genügend und sauberem Trinkwasser bzw. Wasser auch für andere Einsatzzwecke
 Versorgungssicherheit (Nahrung), die Versorgungssicherheit mit ausreichend und qualitativ brauchbarer Nahrung

Siehe auch
 Selbstversorgungsgrad
 Versorgungsgrad